Вита́лий Максиме́нко (; 8 декабря 1990, Рига) — латвийский футболист, защитник клуба «РФШ» и национальной сборной Латвии.

Карьера 
Воспитанник рижской «Даугавы 90», в 2008 году Виталий Максименко в составе «Даугавы» выиграл Первую лигу Латвии. В межсезонье он побывал на просмотрах в московских клубах «Локомотив» и ЦСКА.

В 2009 году Виталий Максименко вместе с «Даугавой» дебютировал в Высшей лиге Латвии, но уже летом того же года московский ЦСКА арендовал его до конца сезона, за который он играл остаток сезона в дублирующем составе.

В начале 2010 года Виталий Максименко начал тренироваться в составе рижского клуба «Сконто», а 15 марта клуб официально подписал с ним контракт.

В конце 2012 года Виталий Максименко отправился на просмотр в английский клуб «Брайтон энд Хоув Альбион», где произвёл хорошее впечатление на местных тренеров. И несмотря на пристальный интерес со стороны других клубов Чемпионшипа и Премьер-лиги, 4 января 2013 года Виталий Максименко подписал контракт с «Брайтон энд Хоув Альбион» сроком на 2,5 года.

Достижения 
 Чемпион Латвии: 2010
 Серебряный призёр чемпионата Латвии: 2012
 Обладатель Кубка Латвии: 2012
 Победитель Балтийской лиги: 2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте УЕФА
 

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки сборной Латвии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК РФШ
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Йовил Таун»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Килмарнок»
Игроки ФК ВВВ-Венло
Игроки ФК «Лиепая»
Игроки ФК «Маттерсбург»
Игроки ФК «Брук-Бет Термалица»